Чемпионат Сербии по баскетболу 2015/2016 — девятый сезон национального первенства Сербии по баскетболу. Он проходил в 2 этапа. В Первой лиги Сербии выступали 14 команд за исключением 4 клубов, игравших в адриатической лиги. В ней матчи проходили со 2 октября 2015 года по 26 марта 2016 года. В суперлиге Сербии выступали 4 лучших команд первой лиги и 4 клуба, игравших в адриатической лиге. Матчи Суперлиги Сербии проходили с 8 мая по 12 июня 2016 года. 8 команд были разбиты на 2 группы. 2 лучшие команды из каждой группы Суперлиги разыграли звание чемпиона Сербии. Чемпионом страны в 17-й раз стала «Црвена звезда».

Первая лига Сербии

Турнирная таблица

Результаты матчей

Суперлига Сербии

Группа A

Группа Б

Плей-офф Суперлиги

Сетка

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

См. также 
 Чемпионат Сербии по баскетболу среди женщин 2015/2016

Ссылки 
 Official website of Serbian Basketball League
 Результаты матчей на www.eurobasket.com

Чемпионат Сербии по баскетболу
2015 год в баскетболе
2016 год в баскетболе